Lopoukhine est un patronyme russe porté notamment par :

 Eudoxie Lopoukhine (1669 ou 1672-1731), première femme du tsar Pierre le grand ;
 Piotr Lopoukhine (1753-1827), homme politique russe ;
 Vladimir Lopoukhine (1952-2020), économiste, banquier d'affaires et homme politique russe.

Patronyme russe